Бекіров Усеїн Ризайович ( , Фергана) — кримськотатарський джазовий музикант, що грає в стилях етноджаз, етноф'южн, фанк та ін. Співпрацює з такими музикантами, як Богдан Гуменюк, Денніс Аду, Ігор Закус, Баррі Бренгард. Грає разом із гуртами «Ethnovation», «Oakmen» та у власному джазовому квінтеті. Заслужений артист України (2021).

Життєпис 
Народився в Узбекистані  м. Фергана 23 лютого 1982 р. В 1990 р. сім'я переїхала на свою історичну батьківщину до м. Сімферополь. Нині проживає в м. Київ, Україна.

Закінчив Сімферопольське музичне училище ім. П. І. Чайковського (1997—2002) за класом скрипки.

Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського (2002—2007) за класом скрипки за спеціальністю викладач, артист оркестру, ансамблю.

Зараз студент композиторського факультету Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського та аспірант Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв.

Творчість 
Усеїн Бекіров працює в стилях funk, fusion, ethno-jazz. У його композиціях звучать мелодії кримських татар, українців, азербайджанців та балканський фольклор.

1999 р. — учасник бенду Індустріально-педагогічного інституту АР Крим під керівництвом Геннадія Ассятуряна.

2000 р. — виконав ряд концертів із заслуженим артистом АР Крим та Ізраїлю саксофоністом Олександром Новосельським.

2001 р. — заснував ансамбль «Tutti» і вперше виступив з ним на Міжнародному джазовому фестивалі «Золотий Грифон» (м. Сімферополь). Після цього група отримала запрошення на Міжнародний джазовий фестиваль «ДоДж-2001» (м. Донецьк), як конкурсантів і отримала 3-ю премію.

В цьому ж році на Міжнародному джазовому фестивалі ім. Ростислава Кобанченка (м. Одеса) став лауреатом (перша премія) як соліст.

2002 р. — створив колектив «Senya Project» (ритм-група: Андрій Арнаутов — бас, Олександр Муренко — ударні).

2003 р. — організував новий колектив «Freenational Band» (Євген Дідик — флюгельгорн, Костянтин Іоненко — бас, Олександр Муренко — ударні, Сусана Джамаладінова — вокал).

2004 р. — створив експериментальний етноджазовий колектив «Ethnovation». (Максим Кочетов — альт-сакс, Олександр Мельник — бас-гітара, Максим Малишев — ударні, Армен Костандян — дудук, вокал) з яким взяв участь в конкурсі "ДоДж-Юніор- 2004 ", де й отримав премію «Найкращий джазовий клавішник».

2005 р. — створив колектив з флейтистом Олесем Журавчуком виступив, як гість на фестивалі «ДоДж» (м. Донецьк).

2006 р. — участь у сольному проєкті вокалістки Сусани Джамаладінової (Джамала) на фестивалі «Jazz Koktebel».

2007 р. — фанк-група «Mazafunka Group» (Усеїн Бекіров — клавіші, Богдан Гуменюк — тенор-сакс, Денніс Аду — труба, Микола Кістеньов — бас-гітара, Максим Малишев — ударні.)

2010 р. — створив своє тріо в різних поєднаннях з басистами Ігорем Закусом, Артемом Лебедєвим, Андрієм Коханом, Андрієм Воробйовим і барабанщиками Максимом Малишевим, Валерієм Коваленком, Олександром Муренком.

2013 р. — створив етноф'южн квартет (Олександр Павлов — гітара, Ігор Закус — бас-гітара, Олександр Поляков — ударні), з яким брав участь у проєкті Ігоря Закуса «Етноджаз-Коло». З 2014 р. у квартеті грають Андрій Кохан — бас-гітара, Олександр Павлов — гітара, Валерій Коваленко — барабани.

2015 р. у проєкті Олексія Когана «Тема з варіаціями. Live» квартет виступив в складі: Усеїн Бекіров — клавіші, Євген Уваров — гітара, Ігор Закус — бас, Максим Кондратенко — барабани.

Бере участь в проєктах музикантів: Богдан Гуменюк, Денніс Аду, Микола Кістеньов, Баррі Бренхард (Чикаго, США), грає з групою Oakmen, у квінтеті Усеїна Бекірова (з братами Лебедєвими, Олександром Павловим і Андрієм Кузьменчуком).

Постійний учасник європейських джазових фестивалів, серед них «HanseStadtFest» (Франкфурт), «Krakov Jazz» та ін., а також завсідник великих українських джазових фестивалів: «Koktebel Jazz Fest», «Alfa Jazz Fest», «ДоДж», "Chernihiv Jazz Open ", " Джазділіжанс ", " Jazz Bez ", « Kyiv Open Air „, проєктів“ Jazz Коло» Ігоря Закуса, «Тема з варіаціями.Live» Олексія Когана.

2016 р. — вийшов перший альбом «Taterrium».

2017 р. — брав участь джазовому концерті Міністерва закордонних справ Open Air «Музика вільних людей».

Працював з артистами: Алла Кудлай, Віктор Павлік, Джамала, Потап, гурт «Алібі», Тіна Кароль, Таїсія Повалій, Едуард Приступа (Діля), Ельзара Баталова.

У 2019 р. завершив запис другого авторського джазового альбому «Inspiration». Крім безлічі джазових творів, написані: концерт для фортепіано з оркестром, 10 мініатюр для симфонічного оркестру, 10 джазових етюдів для фортепіано. Наразі працює над першою кримськотатарською оперою.

Зараз є ендорсменом фірми «KORG» в Україні.

Премії 
 Почесний громадянин Автономної Республіки Крим
 ДоДж 2001 рік ансамбль Tutti премія, отримав першу премію як сольний джазовий піаніст на конкурсі ім. Р. Кобанченка  м. Одеса
 ДоДж 2004 рік премія «Кращий джазовий клавішник»

Примітки 

Кримськотатарські музиканти
Уродженці Фергани